Tally Hall kan henvise til flere artikler:
 Tally Hall (band) – et amerikansk rockband
 Tally Hall – en amerikansk fodboldspiller, der er målmand i Houston Dynamo